Владимир Петрович Макридин (5 мая 1915, Рига, Лифляндская губерния, Российская империя — 27 апреля 2001, Москва) — украинский и советский геолог, палеонтолог. Доктор геолого-минераловедческих наук (1959), профессор (1961). Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1980). Почётный член Всесоюзных палеонтологического и геологического обществ (1985).

Биография 
Родился в семье преподавателя Рижской мужской гимназии. После семья переехала на юг России.

Поступил в университет, но учёбе помешала война.

Участник Великой Отечественной войны. Награждён рядом государственных и боевых наград.

В 1946 году окончил Харьковского университета, где был оставлен работать.

В 1960—1990 годах — заведующий кафедрой общей геологии и палеонтологии.

Научная деятельность 
Научной деятельностью занимался с 1946 года.

Основные научные исследования В. П. Макридина посвящены изучению беспозвоночных Юрского периода, палеогеографии и биостратиграфии.

Разработал новые методики исследования ископаемых раковин моллюсков и плеченогих с их структурой, минеральным и химимическим элементарно-вещественным составом.

В. П. Макридин — основатель Харьковской научной школы палеонтологов — специалистов по мезокайнозойским брахиоподам. Под его руководством в Харькове было проведено 3 Всесоюзных конференции по мезокайнозойским брахиоподам.

С 1985 года — почётный член Всесоюзных палеонтологического и геологического обществ.

Был основателем и руководителем Харьковского отделения Всесоюзного и Украинского палеонтологического общества, вице-президентом Украинского палеонтологического общества. Участвовал в составлении словаря-справочника «Палеонтология и палеоэкология» (Москва, 1995).

В 2015 году в Харьковском университете была проведена научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения В. П. Макридина.

Избранные труды 
 Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа. Х., 1952;
 Фации и палеографией юрского отложений Восточно-Украинского газонефтеносного бассейна. Х., 1960 (в соавт.)
 Брахиоподы юрского отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей. Москва, 1964;
 Успехи и проблемы исследований структуры (гистология) экзоскелета беспозвоночных организмов // Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины. К., 1985;
 Современная палеонтология. Т. 1-2. Москва, 1988 (в соавт.).

Литература 
 Палеонтологи Советского Союза: Справочник. 1968
 Барсков И. С., Эпштейн В. М., Алексеев А. С. Владимир Петрович Макридин // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отдел геол. 2002. Т. 77, № 4;
 Макаренко Д. Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народж.) // ГЖ. 2005. № 2;
 Володимир Петрович Макрідін (До століття від дня народж.) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Геологія. Географія. Екологія. 2015. Вип. 42.

Геологи СССР
Геологи Украины
Палеонтологи СССР
Палеонтологи Украины
Преподаватели Харьковского университета
Выпускники Харьковского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников